Crocifisso ima više značenja:
 Crocifisso, Chieti
 Crocifisso, Macerata
 Crocifisso, Rieti